Chiapas – uno degli stati del Messico
Chiapas – fiume del Messico
Meseta de Chiapas – catena montuosa
Chiapas – brano musicale dei Punkreas